Groene timaliahoningeter
 Rosse timaliahoningeter